TH steht als Abkürzung für:

 Technische Hilfeleistung, Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachen, die aus Explosionen, Überschwemmungen, Unfällen und ähnlichen Ereignissen entstehen und mit den entsprechenden Einsatzmitteln durchgeführt werden
 Technische Hochschule (heute meist Technische Universität), eine Hochschule, deren Schwerpunkt auf den Natur- und Ingenieurwissenschaften liegt
 Thailand, nach ISO 3166
 Thioharnstoff, ein Derivat des Harnstoffs, dessen Sauerstoffatom durch ein Schwefelatom ersetzt ist
 Thüringen, ein deutsches Bundesland
 Titelholzschnitt für einen Holzschnitt auf dem Titelblatt bei der Titelaufnahme
 Tokio Hotel, eine deutsche Band aus dem Raum Magdeburg
 Touhou Project, eine japanische Computerspielserie, auch in Verbindung mit Zahlen für die einzelnen Spiele der Serie: TH01 bis TH16
 Heilbronn Hauptbahnhof nach DS 100
 das Kfz-Kennzeichen von Voss in der Provinz Hordaland in Norwegen
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Albert Farnell
 Raya Airways (ehemals Transmile Air Services), eine malaysische Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur und Basis auf dem Flughafen Kuala Lumpur

Th steht für:

 Thorium, ein chemisches Element
 das Einheitenzeichen von Thomson, siehe Masse-zu-Ladung-Verhältnis
 °Th, Grad Thörner

th steht für:

 ᵗʰ, ein Ordinalzeichen in der englischen Sprache zu Zahlen mit der Ziffer Null oder einer Ziffer ab Vier an der Einerstelle und zu Zahlen endend mit Elf oder Zwölf 
 den th-Laut in der englischen und in anderen Sprachen
 den Namen des Tags <th> für das Element table header in HTML oder XHTML, eine Kopfzeile in einer Tabelle
 thailändische Sprache, das Thai, nach ISO 639-1
 .th, die Top-Level-Domain von Thailand
 Thermie, veraltete britische Maßeinheit der Wärmemenge

Th oder th steht in der Medizin für:

 th, thorakal, den Thorax betreffend

in Verbindung mit Zahlen:

 Th1 bis Th12, die Brustwirbel der Brustwirbelsäule in der Anatomie, Orthopädie und Unfallchirurgie
 Th1 und Th2, Untergruppen von T-Zellen in der Immunologie

T H auf Kfz-Kennzeichen:

 Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland #Überführungskennzeichen des Standorts Heidelberg

Siehe auch:

 Þ, ein Buchstabe in den Alphabeten des Altenglischen und der altnordischen Sprache sowie im heutigen isländischen Alphabet

Abkürzung